Трудові резерви — поняття «марксистсько-ленінської» (комуністичної, сталінської або так званої «лагерної») політичної економії.

Спорт 
Трудові резерви — спортивне товариство в СРСР, створене у 1943 році. У 1959 році отримало статус «добровільного спортивного товариства».

Футбольні клуби 
 «Трудові резерви» Ворошиловград — назва луганської «Зорі» у 1948—1963 роках.
 «Трудові резерви» Кисловодськ — назва російського футбольного клубу «Нарзан» у 1961—1965 роках.
 «Трудові резерви» Курськ — назва російського футбольного клубу «Авангард» (Курськ) у 1958—1960 та 1967−1973 роках.
 «Трудові резерви» Ленінград — радянський футбольний клуб, що існував у 1954—1960 роках.
 «Трудові резерви» Липецьк — назва російського футбольного клубу «Металург» (Липецьк) у 1958—1960 роках.
 «Трудові резерви» Мінеральні Води — радянський футбольний клуб, що існував у 1950-х роках.
 «Трудові Резерви-РІПО» Мінськ — колишній білоруський футбольний клуб.
 «Трудові резерви» Ставрополь — назва колишнього російського футбольного клубу «Динамо» (Ставрополь) у 1957 році.
 «Трудові резерви» Ташкент — радянський футбольний клуб із Ташкента.
 «Трудові резерві» Фрунзе — назва киргизького футбольного клубу «Алга» у 1950—1952 роках.
 «Трудові резерви» Москва — назва російського футбольного клубу «СКІФ» (Москва) у 1944—1949 роках.

Стадіони 
 «Трудові резерви» — стадіон у Білій Церкві.
 «Трудові резерви» — стадіон в російському Курську.
 «Трудові резерви» — стадіон в російському Кірові.
 «Трудові резерви» — стадіон в російському Калінінграді.